Mozart és un cognom alemany que pertangué a tres coneguts músics:
 Wolfgang Amadeus Mozart (27 de gener, 1756 - 5 de desembre, 1791), compositor de música clàssica nascut a Salzburg (Àustria).
 Leopold Mozart (1719 - 1787), compositor. Pare del Wolfgang Amadeus Mozart.
 Maria Anna Mozart («Nannerl») (Salzburg, 30 de juliol de 1751 - Salzburg, 29 d'octubre de 1829), pianista i docent. Germana de Wolfgang Amadeus Mozart.